Fiat Chrysler Automobiles
 FCA US
 FCA Italy
 FCA Poland
 First Choice Airways
 Financial Conduct Authority
 Ferrovia Centro Atlântica
 Ferrocarril Central Argentino